Ao Meu Brasil () — студийный альбом испанского певца Хулио Иглесиаса, выпущенный 18 декабря 2001 года на лейбле Sony Music.

Об альбоме 
Это единственный альбом певца на португальском языке. Песни Viver a Vida и Dois Amigos являются дуэтами.

Список композиций

Сертификации

Примечания 

Альбомы Хулио Иглесиаса
Альбомы Бразилии
Альбомы на португальском языке